Il doppio  del Challenger Ciudad de Guayaquil 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Sebastián Decoud e Santiago Giraldo erano i detentori del titolo, ma Giraldo ha partecipato al torneo di singolare.

Decoudha fatto coppia con Eduardo Schwank, ma è stato costretto al ritiro nel match dei quarti di finale contro Júlio César Campozano e Emilio Gómez.

Campozano e Gómez hanno battuto in finale Andreas Haider-Maurer e Lars Pörschke 6–7(2), 6–3, [10–8].

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Sergio Roitman (ritiro)
 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (primo turno)

 Ricardo Hocevar /  João Souza (primo turno) 
 Diego Álvarez /  Diego Cristín (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2009